Dã — filho de Jacob, patriarca da tribo de Dan, uma das doze tribos de Israel
 Dã (vodum) — vodum
 Dan (artes marciais) — graduação utilizada em artes marciais
 Protocolo DAN — protocolo de ações para tratamento do autismo, elaborado pelo Autism Research Institute, nos Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos